Chiesa di Santa Maria Assunta nel quartiere di Città Studi
 Chiesa della Beata Vergine Assunta in Bruzzano nel quartiere di Bruzzano
 Chiesa di Santa Maria Assunta al Vigentino nel quartiere di Vigentino